Jméno a příjmení Josef Ježek má více lidí:

Josef Ježek (architekt) – architekt
Josef Ježek (hokejista) – *1954, hokejista
Josef Ježek (malíř) – (1866–1927) malíř
Josef Ježek (ministr) – protektorátní ministr vnitra 1939–42
Josef Ježek (poslanec, 1940) – český politik, počátkem 90. let poslanec ČNR a PSP za OF, ODS a ODA
Josef Ježek (poslanec, 1949) – český politik, na přelomu 20. a 21. stol. poslanec za ODS
doc. RNDr. Josef Ježek (učitel), CSc. – docent na přírodovědecké fakultě UK v Praze